Tethysuchia es un clado extinto de crocodilomorfos mesoeucrocodilios neosuquios que vivieron desde el Jurásico Medio (época del Bathoniense) hasta principios del Eoceno (época del Ypresiense) en Asia, Europa, Norteamérica y Suramérica. Fue nombrado por el paleontólogo francés Eric Buffetaut en 1982 como un suborden. Tethysuchia fue considerado como un sinónimo de Dyrosauridae o Pholidosauridae por muchos años. En muchos análisis filogenéticos se ha hallado soporte para el nodo Dyrosauridae+ Pholidosauridae. De Andrade et al. (2011) sugirieron reutilizar el nombre Tethysuchia para ese nodo. Ellos lo definieron como el taxón basado en nodos "compuesto de Pholidosaurus purbeckensis (Mansell-Pleydell, 1888) y Dyrosaurus phosphaticus (Thomas, 1893), su ancestro común y todos sus descendientes". En sus análisis ellos encontraron mayor soporte para Tethysuchia que el que tiene el clado Thalattosuchia. El siguiente cladograma muestra la posición de Tethysuchia entre los Neosuchia de acuerdo con este estudio.

Referencias

Enlaces externos 

Neosuchia
Taxones con nombres de la mitología clásica